Russula rosea steht für folgende Täublingsarten:
 Harter Zinnober-Täubling (Russula rosea Pers. 1796)
 Netzflockiger Rosa-Täubling (Russula rosea Quél. 1886, heute meist Russula aurora (Krombh.) Bres. 1892)